

Geografia
 Coats – comune della Carolina del Nord
 Coats – comune del Kansas
 Isola di Coats – isola del Canada
 Terra di Coats – regione dell'Antartide

Persone
 Dan Coats – politico e ambasciatore statunitense
 Michael Coats – astronauta statunitense